Stephan Lackfi ist der Name folgender Personen:
* Stephan I. Lackfi († 1353), Ban von Kroatien, Slawonien und Dalmatien aus dem Hause Lacković
 Stephan II. Lackfi (vor 1354–1397), Ban von Kroatien und Dalmatien aus dem Hause Lacković